Computer-generated imagery: digitale animatie
Common Gateway Interface
 FastCGI
Comité Gemeentehulp Israël (CGI)
Contact Groep Islam
CGI Group, een Canadees IT-bedrijf